Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 19-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet a nyugatnémet Marina Kiehl nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon